Por fio terra podes estar a procura de:

 Fio terra - o potencial elétrico da superfície da Terra;
 Fio terra - ato sexual.

Desambiguação